Олунд () — шведская фамилия, носителями которой являются 707 человек. Означает ольховый лес (ahl lund).

Известные носители:
 Олунд, Клас (род. 1972) — шведский музыкант.
 Олунд, Маттиас (род. 1976) — шведский хоккеист, защитник.
 Олунд, Улле (1920—1996) — шведский футболист, защитник.

См. также

Примечания